Ел Такон има више значења:

 Ел Такон (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Такон (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Такон (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику